Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Nelson () :
le comté de Nelson, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Nelson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Nelson, situé dans le Commonwealth de Virginie.